Лига Ирландии 1945/1946 () — 25-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Корк Юнайтед» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1945/1946
Ирландия
Ирландия
1945 год в Ирландии
1946 год в Ирландии